Gorys ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Gorys (* 1961), deutsche Klassische Archäologin, Reisejournalistin und Sachbuchautorin 
 Erhard Gorys (1926–2004), deutscher Autor und Kunsthistoriker